Куп УЕФА 1994/95.  је била 24. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 9. августа 1994. и завршило се финалним двомечом одиграним 3. и 17. маја 1995.

За разлику од претходних сезона ова сезона је почела квалификацијама а не првим колом, па је уместо 64 учествовао 91 клуб из 44 национална савеза.

Квалификације 
Прве утакмице су игране 9. августа, а реванш утакмице 23/24. августа 1994.

|}

Прво коло 
Прве утакмице су игране 13/15. септембра, а реванш утакмице од 27. до 29. септембра 1994.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране од 18. до 20. октобра, а реванш утакмице од 1. до 3. новембра 1994.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 22/24. новембра, а реванш утакмице од 6. до 8. децембра 1994.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 28. фебруара/2. марта, а реванш утакмице 14. марта 1995.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 4. априла, а реванш утакмице 18. априла 1995.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1994/95.
 Куп победника купова 1994/95.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1994/95. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1994/95. у УЕФА такмичењима